Юйчжун (Чунцин) (渝中) — район городского подчинения города центрального подчинения Чунцин (КНР)
 Юйчжун (Ланьчжоу) (榆中) — уезд городского округа Ланьчжоу провинции Ганьсу (КНР)